

Cinema 
 The Midnight Express  – film muto statunitense del 1908
 The Midnight Express  – film muto statunitense del 1916
 The Midnight Express  – film muto statunitense del 1924 diretto da George W. Hill
 Fuga di mezzanotte (Midnight Express) – film statunitense del 1978

Musica 
 Midnight Express  – gruppo musicale funk degli anni ottanta
 Midnight Express  – titolo delle versioni europee dell'album Oh, Boy! dei Brotherhood of Man del 1977
 Midnight Express  – EP dei Gyroscope del 2003
 Midnight Express  – EP di Big Fish del 2015

Altro 
 Fuga di mezzanotte (Midnight Express) – libro del 1977 di Billy Hayes e William Hoffer
 The Midnight Express  – team di wrestling degli anni ottanta
 Midnight Express  – nome di diversi personaggi dei Transformers